Precision is de naam van twee historische motorfiets-merken:

 Precision (Birmingham)
 Precision (Derngate)

Zie ook 
 Fender Precision Bass